Sheta – denominazione alternativa degli Xetá, popolazione indigena brasiliana
 Arjan Sheta – calciatore albanese